Osoby:
 Eustachy Knobelsdorf (1519–1571) – kanonik warmiński i wrocławski, humanistyczny poeta łaciński
 Konstantin Schmidt von Knobelsdorf – pruski generał

Zobacz też:
 Knobelsdorff
 Ziegra-Knobelsdorf